Claudien peut désigner :

Saint chrétien 
 Claudien de Troyes († entre 270 et 275), ou Claude, avec Julie, vierge, et ses compagnons Juste, Jucondien (ou Jocondien ou Jucundien), et cinq autres martyrs, sous Aurélien à Troyes en Champagne ; fêtés le 21 juillet.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Claudien (° vers 370 - † vers 408), ou Claudius Claudianus, poète latin qui écrivit au tournant des  et  s.
 Claudien Mamert (), ou Mamertus Claudianus, philosophe et théologien gallo-romain, contemporain et ami de Sidoine Apollinaire.
 Robert de la Vaissière (1880-1937), poète et critique, a utilisé le pseudonyme de Claudien dans diverses revues.

Notes et références

Voir aussi